Отборочный турнир XXX чемпионата Европы по волейболу среди женских команд проходил с 20 мая по 9 октября 2016 года с участием 28 команд.

С первого раунда борьбу за путёвки в финальную стадию чемпионата Европы повели 8 команд. По итогам однокруговых турниров в двух группах три сборные вышли во второй раунд.

На втором раунде 24 команды разделились на 6 групп и сыграли в два круга по туровой системе. В финальный раунд Евро-2017 вышли победители групповых турниров: , , , ,  и . Команды, занявшие в группах 2-е места, боролись за это право в стыковых матчах на третьем этапе. Победителями стали ,  и .

Не участвовали в квалификации организаторы финальной стадии —  и  и пять сильнейших команд чемпионата Европы-2015 — , , ,  и .

Первый раунд

Группа 1

Группа 2

Второй раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Третий раунд 

 1 Золотой сет — 13:15.

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола

Чемпионат Европы по волейболу среди женщин 2017